Francisco de Menezes Dias da Cruz (Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1853 - Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1937), médico e espírita brasileiro.

Biografia
Filho de Francisco de Menezes e de Rosa de Lima Dias da Cruz, iniciou-se no Espiritismo quando, durante uma sessão mediúnica, o espírito de seu falecido pai lhe relatou um fato desconhecido de todos os presentes e também de sua família. Desse dia em diante, dedicou-se ao estudo da Doutrina Espírita.

Em 1889, em substituição ao Major Francisco Raimundo Ewerton Quadros, foi eleito Presidente da Federação Espírita Brasileira, cargo que exerceu até 1895, quando foi substituído, temporariamente, por Júlio César Leal e, definitivamente, pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, seu colega de profissão.

Dias da Cruz dirigiu a revista Reformador durante a sua gestão à frente da FEB, escrevendo inúmeros artigos doutrinários sob o pseudônimo de "Um Espírita".

Como homeopata, foi ainda presidente do Instituto Hahnemanniano do Brasil.

Tendo residido no Grande Méier, foi homenageado quando a principal via daquele conjunto de bairros recebeu o seu nome, a Rua Dias da Cruz.

Ligações externas
 Dias da Cruz na Photothèque Homéopathique

Referências:

Wantuil, Zeus - Grandes  Espíritas do Brasil.

Presidentes da Federação Espírita Brasileira
Espíritas do Brasil
Médicos do Brasil